Фре́дерик Самсо́н Ро́берт Мо́рис «Фре́дди» Фокс (, род. 5 апреля 1989, Хаммерсмит, Лондон) — британский актёр. Наиболее известен по ролям певца Мэрилина в байопике о Бой Джордже и короля Людовика XIII в фильме «Мушкетёры».

Ранняя жизнь и семья 
Фредди Фокс родился 5 апреля 1989 года в Хаммерсмите, Лондон в семье актёра Эдварда Фокса (, род. 13 апреля 1937) и его второй жены актрисы Джоанны Дэвид (, род. 17 января 1947). Фредди — представитель большой актёрской семьи. У него есть старшая сестра актриса Эмилия Фокс, единокровная сестра Люси Арабелла, виконтесса Горманстон, кузен актёр Лоуренс Фокс и дядя актёр Джеймс Фокс.

Образование 
С 1994 по 2002 год Фокс обучался в независимой школе для мальчиков Арнольд Хаус () в районе Лондона Сент-Джонс-Вуд, а затем в школе Брайанстон () в городке Бландфорд-Форум в Дорсете. В 2010 году он окончил Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне.

Личная жизнь 
Два года встречался с актрисой Тамзин Мерчант; их отношения завершились в 2013 году.

Фильмография

Театр

Примечания 

Фредди
Киноактёры Великобритании